Russischer Hof steht für:
Zarenhof, Regierungssitz des Russischen Zaren
 Grand Hotel Russischer Hof, Weimar